Заев — русская фамилия.

Известные носители:
 Заев, Александр Алексеевич (1915—1966) — полный кавалер ордена Славы.
 
 Заев, Зоран (род. 1974) — македонский политический и государственный деятель.
 Заев, Пётр Иванович (1953—2014) — советский боксёр.
 Заев, Юрий Митрофанович (1924—1995) — советский актёр.
 Заева, София Петровна (1895—1971) — микробиолог, доктор медицинских наук, заслуженный врач РСФСР (1942), один из создателей лекарственного препарата «фурацилин», лауреат государственной премии Латвийской ССР (1957), супруга основателя нейрохирургии в Латвийской ССР А. Ф. Лепукална.

Примечания